Dyle peut désigner :
 la Dyle, une rivière, affluent du Rupel, dans le bassin de l'Escaut,  laquelle a donné son nom à :
 le département de la Dyle était un département français (actuellement en ), tirant son nom de la rivière, correspondant à la province de Brabant méridional dans le Royaume uni des Pays-Bas (1815-1830), la Province de Brabant (1830-1995) en Belgique, et depuis la régionalisation de la tutelle provinciale, divisée en région de Bruxelles-Capitale, province du Brabant flamand (région flamande) et Province du Brabant wallon (région wallonne),
 École centrale du Département de la Dyle,
 les Ateliers de la Dyle, société de constructions métalliques à Louvain,
 Plan Dyle, plan stratégique français au début de la Seconde Guerre mondiale,
 le canal Louvain-Dyle, reliant Louvain à la partie navigable de la Dyle (Province d'Anvers) ;
 la Dyle, un cours d'eau du Kasaï-Occidental () ;
 Dyle, village dans la voïvodie de Lublin, en .

Homonymie de toponyme